Szparagowate (Asparagaceae Juss.) – rodzina roślin jednoliściennych. W różnych systemach klasyfikacyjnych roślin do początków XXI wieku była wąsko definiowana, zwykle z jednym rodzajem – szparag (Asparagus), występującym w Eurazji i Afryce, a także na niewielkich obszarach Australii i Meksyku. Znaczne zmiany w systematyce rodziny nastąpiły w 2009 roku. W systemie APG III zmniejszono liczbę rodzin w rzędzie szparagowców (Asparagales) i znacznie rozszerzono zakres rodziny szparagowatych. W tym samym roku ukazała się publikacja przedstawiająca klasyfikację podrodzin w nowym ujęciu tego taksonu. W szerokim ujęciu, podtrzymanym w systemie APG IV (2016) rodzina obejmuje ok. 118–153 rodzaje z ok. 2,5 tysiącem do ponad 3,2 tysięcy gatunków łączonych w 7 podrodzin. Rośliny te występują na niemal całym świecie, poza obszarami okołobiegunowymi. 

Szparag lekarski jest popularnym warzywem, ale spożywane lokalnie są też rośliny z rodzajów śniedek, szafirek, konwalijka i innych. Z różnych gatunków agaw sporządza się napoje alkoholowe, słodziki i wykorzystuje się je, podobnie jak niektóre kordyliny, jako rośliny włóknodajne. Bardzo liczne gatunki uprawiane są jako rośliny ozdobne. Liczne gatunki z tej rodziny są bardzo trujące.

Rozmieszczenie geograficzne 
Rodzina ma niemal kosmopolityczny zasięg – nie występuje jedynie w rejonach okołobiegunowych, we wschodniej części Amazonii, na Saharze i Gobi. Spośród podrodzin najbardziej rozprzestrzenione, niemal w całym obszarze rodziny, są Nolinoideae. Poza tym szeroki zasięg należą agawowe Agavoideae (brak ich w północnej Eurazji, północnej części Ameryki Północnej i w Australii) i Scilloideae (brak ich w Ameryce Północnej i wschodniej części Ameryki Południowej, w północnej Eurazji i Australii). Asparagoideae występują na rozległych obszarach Starego Świata (tylko jeden rodzaj – Hemiphylacus – w Meksyku). Brodiaeoideae ograniczone są do zachodniej części Ameryki Północnej, a Aphyllanthoideae do zachodniej części basenu Morza Śródziemnego.

Morfologia 

 Pokrój Rośliny bardzo zróżnicowane; monokarpiczne i kwitnące wielokrotnie; zielne, krzewy, drzewa i pnącza; zwykle naziemne, rzadko epifity. Łodyga wykształcona w formie: kłącza, cebuli,  bulwocebuli lub bulwy, prosto wzniesionej łodygi drewniejącej (pnia przyrastającego wtórnie na grubość, zwykle rzadko rozgałęziającego się) lub wspinającej się. Korzenie są często mięsiste.

 Liście Skrętoległe, rzadko naprzeciwległe i okółkowe. Skupione w przyziemną rozetę lub rozmieszczone równomiernie wzdłuż łodygi, czasem pojedyncze lub silnie zredukowane do łusek (np. szparag – funkcję asymilacyjną pełni u takich roślin łodyga). U niektórych rodzajów odcinki łodygi są spłaszczone – wykształcają się w postaci gałęziaków przypominających liście (np. myszopłoch, danae, Semele). Czasem liście zamierają w czasie kwitnienia (Bowiea i Drimia). Liście bywają płaskie i cienkie, ale też często gruboszowate, sztywne i włókniste, czasem kolczaste. Liście są siedzące, ale bywają też ogonkowe, czasem z nasadą obejmującą łodygę lub pochwiastą. Blaszki równowąskie, lancetowate, eliptyczne do jajowatych, zawsze równolegle użyłkowane, choć czasem też z mniej lub bardziej wyraźną siateczką nerwów poprzecznych.

 Kwiaty Obupłciowe lub jednopłciowe, pojedyncze lub zebrane w kwiatostany: kłosy, grona, wiechy i baldachy, luźne lub główkowato zagęszczone. Tworzą się na szczycie pędu lub w kątach liści, często na głąbiku. Czasem łodyga kwiatonośna jest silnie skrócona lub podziemna. Częste są podsadki, ale nie obejmują one całego kwiatostanu w fazie pąka. Poszczególne kwiaty wsparte są pojedynczą lub kilkoma przysadkami. Kwiaty są promieniste lub grzbieciste. Listki okwiatu (zwykle w liczbie 6, rzadziej 4 lub 5) są barwne (zielone, żółte, białe, czerwone, niebieskie) wolne lub zrośnięte w rurkę różnej długości lub miseczkę. Pręcików jest zwykle 6 (rzadziej 3, 4, 8, 10 lub 12) o nitkach wolnych lub u dołu przyrośniętych do listków okwiatu. Nitki z pylnikami łączą się od nasady lub grzbietowo. Woreczki pyłkowe otwierają się podłużnymi pęknięciami. W kwiatach żeńskich pręciki zredukowane są całkowicie lub wykształcone jako prątniczki. Zalążnia jest górna lub dolna, powstaje z trzech owocolistków, jest jedno- lub trójkomorowa. Rzadko bywa osadzona na gynoforze (np. u zielistek). W każdej z komór rozwija się od jednego do 12 zalążków. Szyjka słupka pojedyncza (trzy szyjki występują u jukki), zwieńczona główkowatym lub trójdzielnym znamieniem.

 Owoce Zazwyczaj trójkomorowe i często barwne torebki, nierzadko jagody, rzadko zaś skrzydlaki z trzema skrzydełkami lub orzeszki z trzema żebrami. Nasiona często spłaszczone, czarne, czasem oskrzydlone i z elajosomem.

Systematyka i pochodzenie 
Klasyfikacja systematyczna zaliczanych tu roślin ulegała w miarę upływu czasu bardzo znaczącym zmianom. W dawniejszych systemach łączono je w ramach szeroko ujmowanej rodziny liliowatych Liliaceae i takie ujęcie obowiązywało jeszcze w systemie Cronquista z 1981 (choć już wówczas zdawano sobie sprawę z prowizorycznego charakteru tego ujęcia). Później wyróżniano liczne rodziny, które w systemach APG od lat 90. XX wieku połączono w szeroko ujmowaną rodzinę szparagowatych Asparagaceae sensu lato. Grupa ma dobrze potwierdzony monofiletyczny charakter. Mniej pewne są relacje między 7 podrodzinami wyróżnianymi w obrębie szparagowatych. Łączone są one w dwa klady, z których jeden obejmuje podrodziny Lomandroideae, Asparagoideae i Nolinoideae, a drugi pozostałe. Niektóre z podrodzin obejmują rodzaje klasyfikowane w przeszłości do wielu różnych rodzin. Np. do agawowych Agavoideae włączane są rodzaje klasyfikowane w różnych systemach do rodzin: Agavaceae, Anemarrhenaceae, Anthericaceae, Behniaceae, Herreriaceae i Hostaceae; do Nolinoideae należą rośliny z dawnych rodzin: Aspidistraceae, Convallariaceae, Dracaenaceae, Eriospermaceae, Nolinaceae, Ophiopogonaceae, Peliosanthaceae, Polygonataceae, Sansevieraceae, Tupistraceae i Ruscaceae. Istotne zmiany następują też w klasyfikacji zaliczanych tu rodzajów, co w przypadku zwłaszcza popularnie uprawianych i utrwalonych taksonów budzi kontrowersje i jest niechętnie przyjmowane np. w środowiskach ogrodników (dotyczy to np. włączenia rodzaju bokarnea Beaucarnea do nolina Nolina czy sansewieria Sansevieria do dracena Dracaena). Podobnie status odrębnych rodzajów straciły wcześniej utrwalone rodzaje takie jak: śnieżnik Chionodoxa, urginia Urginea, tuberoza Polianthes, majówka Smilacina. Istotne zmiany dokonały się i wciąż jeszcze dokonują się w klasyfikacji rodzajów w podrodzinie Scilloideae.

Różnicowanie grupy koronnej (tj. czas występowania ostatniego wspólnego przodka współczesnych przedstawicieli rodziny) datowany jest na ok. 89 milionów lat temu. Według innych źródeł wówczas nastąpiło rozdzielenie od siostrzanych amarylkowatych Amaryllidaceae, a różnicowanie grupy koronnej nastąpiło od 42 do 66 milionów lat temu. Z paleocenu znane są skamieniałości zaliczanego tu Maianthemophyllum (wykazuje cechy podobne do przedstawicieli podrodziny Nolinoideae, podobnie jak eoceński rodzaj Soleredera). Z eocenu znanych jest już sporo materiału m.in. Protoyucca i Paracordyline. Z miocenu znany jest już pyłek współczesnego rodzaju Cordylina.

 Pozycja i podział rodziny według Angiosperm Phylogeny Website (aktualizowany system APG IV z 2016)
Jeden z kladów w rzędzie szparagowców Asparagales w obrębie jednoliściennych. Pozycję filogenetyczną rodziny w obrębie rzędu przedstawia poniższy kladogram.

Podział i powiązania filogenetyczne podrodzin szparagowatych:

 Aphyllanthoideae Lindley
 Aphyllanthes L.

 Brodiaeoideae Traub (synonim: Themidaceae Salisbury)
 Androstephium Torr.
 Bessera Schult.f.
 Bloomeria Kellogg
 Brodiaea Sm. – brodiea
 Dandya H.E.Moore
 Dichelostemma Kunth – dichelostemma
 Dipterostemon Rydb.
 Jaimehintonia B.L.Turner
 Milla Cavanilles
 Muilla Bentham
 Petronymphe H.E.Moore
 Triteleia Douglas ex Lindl. – triteleja
 Triteleiopsis Hoover

 Scilloideae Burnett (synonim: hiacyntowate Hyacinthaceae Batsch)
 plemię Hyacintheae
 Alrawia (Wendelbo) K.M.Perss. & Wendelbo
 Barnardia Lindl.
 Bellevalia Lapeyr. (syn. Strangweja Bertol.) – bellewalia
 Brimeura Salisb. – brimera
 Daubenya Lindl.
 Drimiopsis Lindl. & Paxton – drymiopsis
 Eucomis L'Hér. – warkocznica, eukomis
 Fessia Speta
 Hyacinthella Schur
 Hyacinthoides Heist. ex Fabr. (syn. Endymion Dumort.) – hiacyntowiec
 Hyacinthus L. – hiacynt
 Lachenalia J.Jacq. ex Murray (syn. Brachyscypha Baker) – lachenalia
 Ledebouria Roth
 Leopoldia Parl.
 Massonia Thunb. ex Houtt. (syn. Neobakeria Schltr.) – massonia
 Merwilla Speta
 Muscari Mill. – szafirek
 Namophila U.-Müller-Doblies & D. Müller-Doblies
 Prospero Salisb.
 Pseudomuscari Garbari & Greuter
 Pseudoprospero Speta
 Puschkinia Adams – puszkinia
 Resnova van der Merwe
 Schizocarphus van der Merwe
 Scilla L. (w tym Chionodoxa Boiss. – śnieżnik) – cebulica
 Spetaea Wetschnig & Pfosser
 Veltheimia Gled. – weltheimia
 Zagrosia Speta
 plemię Ornithogaleae
 Albuca L. – albuka
 Dipcadi Medikus – dypkad
 Ornithogalum L. – śniedek
 Pseudogaltonia (Kuntze) Engl.
 plemię Oziroëeae
 Oziroe Rafinesque
 plemię Urgineeae
 Austronea Mart.-Azorín, M.B.Crespo, M.Pinter & Wetschnig
 Bowiea Harv. ex Hook.f. – bowiea
 Drimia Jacq. ex Willd. (syn. Urginea Steinh.) – drimia
 Fusifilum Raf.
 Zingela Thunberg

 Agavoideae Herbert

 plemię Agaveae
 Agave L. (w tym m.in.: Runyonia Rose, Polianthes L. – tuberoza) – agawa
 Beschorneria Kunth
 Camassia Lindl. – kamasja
 Chlorogalum (Lindl.) Kunth
 Furcraea Vent. – furkroja
 Hastingsia S. Watson
 Hesperaloe Engelm.
 Hesperocallis A. Gray
 Hesperoyucca (Engelmann) Baker
 Hooveria D. W. Taylor & D. J. Keil
 Hosta Tratt. – funkia
 Schoenolirion Torr. ex Durand
 Yucca L. – jukka, juka
 plemię Anemarrheneae
 Anemarrhena Bunge – anemarena
 plemię Anthericeae
 Anthericum L. – pajęcznica
 Chlorophytum Ker Gawl. – zielistka
 Diamena Ravenna
 Diora Ravenna
 Diuranthera Hemsl.
 Echeandia Ortega
 Eremocrinum M.E.Jones
 Hagenbachia Nees & Mart.
 Leucocrinum Nutt. ex A. Gray
 Paradisea Mazzuc. – paradyzja
 Trihesperus Herb.
 plemię Behnieae
 Behnia Didr.
 plemię Herrerieae
 Clara Kunth
 Herreria Ruiz & Pav. – pomklica
 Herreriopsis H. Perrier

 Lomandroideae Thorne & Reveal (synonimy: Eustrephaceae Chupov, Laxmanniaceae Bubani, Lomandraceae Lotsy)
 plemię Cordylineae
 Cordyline R. Brown – kordylina
 plemię Lomandreae
 Acanthocarpus Lehmann
 Chamaexeros Bentham
 Lomandra Labillardière
 Romnalda P. F. Stevens
 Xerolirion A. S. George
 grupa Sowerbaea
 Laxmannia R. Brown
 Sowerbaea Smith
 grupa Arthropodium
 Arthropodium R. Brown – stawonóżka
 Dichopogon Kunth
 Eustrephus R. Brown
 Thysanotus R. Brown
 Trichopetalum Lindley

 Asparagoideae Burmeister
 Asparagus L. – szparag
 Hemiphylacus S. Watson

 Nolinoideae Burnett (synonimy: Aspidistraceae Endlicher, konwaliowate Convallariaceae Horaninow, dracenowate Dracaenaceae Salisbury, Eriospermaceae Endlicher, Nolinaceae Nakai, Ophiopogonaceae Endlicher, Peliosanthaceae Salisbury, Polygonataceae Salisbury, myszopłochowate Ruscaceae Sprengel, nom. cons., Sansevieraceae Nakai, Tupistraceae Schnizlein)
 plemię Convallarieae
 Aspidistra Ker Gawl. – aspidistra
 Convallaria L. – konwalia
 Reineckea Kunth – reineckia
 Rohdea Roth 
 Speirantha Baker – speiranta
 Tupistra Ker Gawl.
 plemię Dracaeneae
 Dracaena Vand. – dracena (w tym Sansevieria Thunb. – sansewieria)
 plemię Eriospermeae
 Eriospermum Jacq. ex Willd.
 plemię Nolineae
 Beaucarnea Lem. – bokarnea
 Dasylirion Zucc. – wachlica
 Nolina Michx. – nolina
 plemię Ophiopogoneae
 Liriope Lour. – liriope
 Ophiopogon Ker Gawl. – konwalnik
 Peliosanthes Andrews 

 plemię Polygonateae
 Disporopsis Hance
 Heteropolygonatum M. N. Tamura & Ogisu
 Maianthemum Weber – konwalijka (w tym Smilacina Desf. – majówka) 
 Polygonatum Mill. – kokoryczka
 plemię Rusceae
 Danae Medik. – danae
 Ruscus L. – myszopłoch
 Semele Kunth
 incertae sedis
 Comospermum Rauschert
 Theropogon Maxim.

 Pozycja według systemu APG II (2003)
Rodzina siostrzana dla myszopłochowatych (Ruscaceae), wraz z którą tworzy jedną z linii rozwojowych rzędu szparagowców (Asparagales). Rząd ten stanowi z kolei jeden z kladów jednoliściennych.

 Pozycja i podział według systemu Reveala (1994-1999)
Gromada okrytonasienne (Magnoliophyta Cronquist), podgromada Magnoliophytina Frohne & U. Jensen ex Reveal, klasa jednoliścienne (Liliopsida Brongn.), podklasa liliowe (Liliidae J.H. Schaffn.), nadrząd Lilianae Takht., rząd szparagowce (Asparagales Bromhead), rodzina szparagowate (Asparagaceae Juss.).

Przypisy